Det finns flera personer namnet Folke Lind kan syfta på:
Folke Lind (1913–2001), svensk fotbollsspelare i Gais
Folke Lind (1931–2017), svensk konstnär
Folke Lindh (1921–1998), svensk lundaspexare